Буча:
 Буча — шумный переполох, суматоха.
 Буча — коренная вода в яроводье, быстрина и глубь, от вскрытия до межени.

Топоним

Населённые пункты 
 Буча — город областного значения (до 2007 года посёлок) в Киевской области Украины.
 Буча — село в Бучанском районе Киевской области.
 Буча — посёлок в Венгрии.
 Буча — посёлок в Румынии.

Водоёмы 
 Буча — приток Ирпеня в Киевской области Украины.
 Буча — река в Житомирской области Украины.
 Буча — пруд в Киевской области Украины.

Название 
 Буча — железнодорожная станция.

Персоналии 
 Буча, Александр Иванович (род. 1987) — белорусский футболист.

Примечания